La roussalka (en russe ) est une créature fantastique, sorte de sirène de la mythologie slave. Ce nom désigne aussi notamment :

Œuvres 
 La Roussalka, drame russe d'Alexandre Pouchkine (1837) ;
 La Roussalka, opéra d'Alexandre Dargomyjski d'après Pouchkine (1856) ;
 Rusalka, opéra d'Antonín Dvořák sur un livret de Jaroslav Kvapil (1901) ;
 La Roussalka, pièce de théâtre d'Édouard Schuré (1902) ;
 La Roussalka, opéra inachevé d'Henri Duparc ;
 Roussalka, film russe réalisé par Vassili Gontcharov, sorti en 1910 ;  
 Rusalka, titre original du film russe La Sirène, réalisé par Anna Melikian en 2007 ;  
 Roussalki (1871), tableau d'Ivan Kramskoï.

Marine 
 La Roussalka, canonnière de la Marine impériale de Russie.

Astronomie 

 Rusalka Planitia, planitia située sur Vénus
 quadrangle de Rusalka Planitia, quadrangle de Vénus, nommé d'après cette dernière.